Джордж Рендольф Скотт (; 23 січня 1898 — 2 березня 1987) — американський актор.

Життєпис

Кар'єра 
За 35 років своєї кінокар'єри Скотт з'явився в різних жанрових фільмах, включаючи соціальні та злочинні драми, комедії, мюзикли, пригоди, військові фільми, а також в декількох фільмах жахів і кінофантастиці. Однак, його найбільш пам'ятні образи зіграні у вестернах, яких у його репертуарі переважне більшість. Серед них фільми «Негідники» (1942), «Кольт сорок п'ятого калібру» (1950), «Санта Фе» (1951), «Петля ката» (1952), «Незнайомець з револьвером» (1953) і «Охранник диліжансів» (1954), «Семеро повинні померти» (1956) і «Великий страх» (1957). Останній раз на кіноекранах актор з'явився в 1962 році у фільмі «Скакай по високогір'я», після чого пішов на пенсію, та наступні роки провів безбідно у своєму заміському будинку в Каліфорнії.

Особисте життя 
Скотт був двічі одружений, ставши батьком двох дітей від другої дружини. Також були поширені чутки про гомосексуальні вподобання актора, зокрема про його романтичні відносини з Кері Грантом в 1940-х роках.

Рендольф Скотт помер у 89-річному віці в Беверлі-Гіллз через хворобу серця. Його поховали на кладовищі Елмвуд у Шарлотті (Північна Кароліна). Він і його дружина Патрісія прожили в шлюбі 43 роки. Вона померла в 2004 році і похована поруч зі своїм чоловіком.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 Randolph Scott at Virtual History 
 

Американські кіноактори
Американці шотландського походження
Республіканці Каліфорнії
С
Поховані в Північній Кароліні